Childs-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Childs-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Childs-Gletscher (Antarktika) im Queen Elizabeth Land, Antarktika